Рогатка — многозначный термин:

Оружие 

 Рогатка — метательное холодное оружие.
 Рогатка — лёгкое оборонительное заграждение. Также синоним городской заставы.
 Рогатка — орудие пыток, употреблявшееся для наказания крепостных или для пресечения побега преступниками.
 «Рогатка» — кодовое обозначение танка Т-72Б2

Персоналии 
 Болеслав II Рогатка (1220/1225—1278) — князь Польши, князь Силезии, князь Великой Польши, князь Легницы.

Биология 
 Рогатки, Рогатые лягушки (Ceratophrys) — род бесхвостых земноводных из семейства Ceratophryidae.
 Рогатка — одно из названий рыбы Четырёхрогий керчак (Myoxocephalus quadricornis).
 Рогатка — одно из названий рыбы Трёхиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus).

Населённые пункты 
 Рогатка — хутор в Касторенском районе Курской области.
 Рогатка — посёлок в Сергиевском районе Самарской области России.
 Рогатка — посёлок в гмине Тересполь, Бяльский повят, Люблинское воеводство, Польша.

Реки 
 Рогатка — река в Новгородской области России, приток Ловати.
 Рогатка — река в Тверской области России, приток Решетихи.

Искусство 
 «Рогатка» — пьеса Николая Коляды (1989).
 Рогатка — трансформер.

Фильмы 
 «Рогатка» — шведский фильм 1993 года.
 «Рогатка» — американский фильм 2005 года, реж. Джей Алаймо.
 «Рогатка» — филиппинский фильм 2007 года, реж. Брилланте Мендоса.

См. также 

 Ближняя Рогатка, Средняя Рогатка, Дальняя Рогатка — исторические районы Санкт-Петербурга
 Рогачка
 Рогатина
 Рогач

Примечания